Узун-Алан (галявина) — галявина в Криму на південних схилах Чатир-Дагу.
 Узун-Алан (гірський хребет) — гірський хребет в Криму

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.